Hunt signifie chasse en anglais. C'est aussi un nom de famille très répandu dans le monde anglophone.

Personnalités

 Aaron Hunt (1986-), joueur de football allemand ;
  (1942-), journaliste américain ;
  (1817-1888), industriel américain ;
 Alfred Ephraim Hunt (1855-1899), métallurgiste et industriel américain ;
 Allan Hunt (1945-), acteur américain ;
 Bill Hunt (1908-1983), joueur australien de cricket ;
 Bonnie Hunt (né en 1964), auteur et actrice américaine ;
 Brad Hunt (1988-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Catherine T. Hunt (1955-), chimiste américaine ;
 Dario Hunt (1989-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 Dillon Hunt (1995-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Fern Hunt (1948-), mathématicienne américaine ;
  (1871-1906), gouverneur de l'Idaho ;
 Gareth Hunt (1943-2007), acteur britannique ;
 Geoff Hunt (1947-), joueur de squash australien ;
  ;
 Geraldine Hunt (1945-2022), chanteuse et productrice américaine de musique disco ;
 Gordon Hunt (1929-2016), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
 Greg Hunt (1965-), homme politique australien ;
 Harold Guy Hunt (1933-2009), homme politique américain, gouverneur de l'Alabama ;
 Harriot Kezia Hunt (1805-1875), médecin et militante américaine des droits des femmes ;
 Haroldson Lafayette Hunt (1889-1974), industriel américain, père des financiers Nelson et William Hunt ;
 Helen Hunt (1963-), actrice américaine ;
  ;
 Holly Hunt (1997-), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Howard Hunt (1918-2007), agent de la CIA et un écrivain américain ;
 Hugh Hunt (1902-1988), chef décorateur américain ;
 Hunter Hunt-Hendrix (1985-), musicienne, compositrice et philosophe américaine ;
 Irene Hunt (1892-1988), actrice américaine du cinéma muet ;
 Irene Hunt (1907-2001), romancière américaine ;
  ;
  ;
 James Henry Leigh Hunt (1784-1859), poète anglais ;
 Jamie Hunt (1984-), joueur de hockey canadien ;
 Jarvis Hunt (1867-1941), architecte américain ;
 Jean Hunt (1924-), danseuse canadienne ;
  (1943-1993), compositeur américain ;
 Jim Hunt (1937-), homme politique américain, gouverneur de la Caroline du Nord ;
  ;
 Jocelyn Hunt (1994-), gymnaste artistique britannique ;
 Joe Hunt (1938-), batteur de jazz américain ;
  ;
 Jon Hunt (1953-), homme d'affaires britannique ;
  (1787-1832), politicien américain ;
  (1938-), homme politique néo-zélandais ;
 Joseph Hunt (1919-1945), joueur de tennis américain ;
 Joshua Hunt (1991-), coureur cycliste britannique ;
 Kareem Hunt (1995-), joueur américain de football américain ;
 Karmichael Hunt (1986-), joueur de rugby à XV et à XIII australien ;
  (1961-), journaliste américaine ;
 Laird Hunt (1968-), écrivain américain ;
 Lamar Hunt (1932-2006), sportif américain ;
 Lee Hunt (1981-), footballeur anglais ;
 Leigh Hunt (1784-1859), écrivain britannique ;
 Lesley Hunt (1950-), joueuse de tennis australienne ;
 Linda Hunt (1945-), actrice américaine ;
  ;
 Marcus Georges-Hunt (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Mark Hunt (1974-), kickboxer néo-zélandais ;
 Marsha Hunt (1917-2022), actrice américaine ;
 Marsha Hunt (1946-), actrice, romancière, chanteuse et ancienne mannequin afro-américaine ;
 Martha Hunt (née en 1989), mannequin américain ;
 Martita Hunt (1900-1969), actrice britannique ;
 Myron Hunt (1868-1952), architecte américain ;
 Nelson Bunker Hunt (1926-2014), financier américain, frère aîné de William Herbert Hunt ;
 Nigel Hunt (1983-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Norman Crowther Hunt, baron Crowther-Hunt (1920-1987), universitaire et homme politique britannique  ;
 Sir  (1916-1988), officier britannique ;
  ;
 Philip Hunt (1772-1838), prêtre anglican ;
 Philip Hunt (baron Hunt de Kings Heath ; 1949-), pair britannique ;
 Pierre Hunt (1925-2021), diplomate français, ambassadeur de France ;
 Pixote Hunt (19?-), réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Roger Hunt (14?-1455 ou 1456), avocat et homme politique anglais ;
 Roger Hunt (1938-2021), joueur de football anglais ;
 Ron Hunt (1941-), joueur de baseball ;
 Ruth Hunt, baronne Hunt de Bethnal Green (1980-), administratrice galloise et membre de la Chambre des lords ;
  (1966-), auteur canadien ;
 Stephen Hunt (1956-), joueur britannique ;
 Stephen Hunt (1981-), joueur irlandais de football ;
 Shelby D. Hunt (1939-), économiste et chercheur en marketing ;
  (1950-), ambassadrice américaine ;
  ;
 Thomas Hunt Morgan (1866-1945), généticien américain ;
 Sir Tim Hunt (1943-), biochimiste anglais ;
  ;
 Tommy Hunt (né en 1933), chanteur soul américain ;
 Tristram Hunt (1974-), historien britannique ;
 Violet Hunt (1862-1942), romancière et nouvelliste britannique.
 Washington Hunt (1811-1867), homme politique américain, gouverneur de New York ;
 .

Pseudonyme 

 Harrison Hunt, pseudonyme collectif de Willis Todhunter Ballard et de Nobert Davis, écrivains américains, auteurs de roman policier.

Personnages de fiction 
 Deirdre Hunt dans le soap opera Coronation Street
 Ethan Hunt dans la saga cinématographique Mission impossible
 Dylan Hunt dans la série télévisée Andromeda
  Megan Hunt dans la série télévisée Body of Proof
  Owen Hunt dans la série télévisée Grey's Anatomy

Géographie

 Hunt (Arkansas) ;
 Hunt (Idaho) ;
 Hunt (New York) ;
 Hunt (Texas) ;
 Comté de Hunt au Texas ;
 Hunt (Illinois), dans le comté de Jasper ;
 Hunt-Wilke Farm, une ferme américaine du comté de Summit, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Cinéma et télévision 

  (), film sud-coréen de Lee Jung-jae (2022) ;
 Bargain Hunt ;
 , plusieurs films et séries télévisées.

Informatique 
 Hunt-the-pixel
 Hunt the Wumpus (Chasse au Wumpus)
 Hunt (jeu vidéo)

Musique 
 Lucius Hunt, groupe de rock
 Royal Hunt, groupe de métal progressif

Autres 
 MIT Mystery Hunt (compétition universitaire)
 Hunt Museum (Limerick, Irlande)
 , différents types de navires de guerre britanniques
 Syndrome de Ramsay-Hunt
 Operation Commando Hunt (Guerre du Vietnam)

Homonymie de bateaux
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis